Сан Хосе лас Палмас има више значења:

 Сан Хосе лас Палмас (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хосе лас Палмас, Сан Хосе (Кваутепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сан Хосе лас Палмас (Ла Паз), насеље у савезној држави Мексико у Мексику